El Instituto Tecnológico de Comitán, es una institución pública de educación superior con Sede en Comitán, Chiapas, México.

Actualmente, el Instituto Tecnológico de Comitán imparte 6 carreras a nivel licenciatura en áreas de ciencias sociales y administrativas, e ingeniería.  Forma parte del Tecnológico Nacional de México, de la Secretaría de Educación Pública de México.  El instituto fue creado en septiembre de 1992, sustituyendo al Instituto Tecnológico Agropecuario de Chiapas No. 31, creado en septiembre de 1984.

En el año de 1983, siendo Gobernador del Estado de Chiapas, el General Absalón Castellanos Domínguez determinó la fundación en el Estado de un Instituto Tecnológico Agropecuario (I.T.A.), dependiente de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria.

A finales del mes de agosto de ese mismo año, se recibió la noticia de que la Secretaría de Educación Pública había autorizado la creación del Instituto Tecnológico Agropecuario de Comitán y había sido aceptado el proyecto de construcción de las primeras instalaciones.

INICIO DE LABORES

En septiembre de 1984, inicia sus actividades el instituto Tecnológico Agropecuario de Chiapas no. 31, bajo la dirección del Ingeniero Gildardo Quezada.

Esta Institución surge como una respuesta a la demanda de Educación Tecnológica superior de la Región III Fronteriza (principalmente), pero también los estudiantes de educación media superior de las regiones Selva, Altos, Norte y Sierra se ven beneficiados, pues cuentan ya con una opción más para realizar sus estudios profesionales y evitar emigrar a la capital del estado o el centro del país.

Las carreras con que se arrancó el Tecnológico fueron:

Ingeniero Agrónomo Especialista en Fitotecnia
Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques

CAMBIO DE SISTEMA

En septiembre de 1992 por instrucciones del entonces Secretario de Educación Pública Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, el I. T A. pasa ha ser Instituto Tecnológico de Comitán, dependiente de la Dirección General de Institutos Tecnológicos (D.G.I.T.) ampliando el número de opciones de carreras profesionales y ofreciéndose:

Ingeniería Industrial
Licenciatura en Informática
Ingeniería en Agronomía

A partir de esa fecha el Estado de Chiapas cuenta con tres Institutos Tecnológicos, ubicados en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Comitán.

Para determinar que carreras se abrirían se hizo un análisis, a través del cual se pretendía conocer, cuales eran los intereses de la comunidad del nivel medio superior, además de que hubieran fuentes de trabajo u aplicación en la región para estas carreras.

Las carreras de Ingeniero Agrónomo en producción forestal e Ingeniero Agrónomo en producción agrícola, se incorporan en septiembre de 1993 al plan de estudios de la D.G.I.T. por lo cual sufren un cambio de estructura, redefiniéndose como Ingeniero en Agronomía.

A partir de 1994, el Instituto Tecnológico de Comitán, abre la carrera de licenciado en Administración, ofreciendo de esta manera a la comunidad estudiantil cuatro carreras, lo que significaba un logro más de esta joven Institución.

Oferta acedémica
Las carreras que ofrece el Instituto Tecnológico de Comitán en Modalidad Escolarizada:
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería en Desarrollo Comunitario
Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable
Licenciatura en Administración

Las carreras que ofrece el Instituto Tecnológico de Comitán en Modalidad Mixta Sede Comitán:
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Gestión Empresarial
Licenciatura en Administración
Ingeniería en Agronomía

Las carreras que ofrece el Instituto Tecnológico de Comitán en Modalidad Mixta Sede San Cristóbal de las Casas:
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Gestión Empresarial
Licenciatura en Administración

Enlaces externos
 Sitio Oficial del IT Comitán  Instituto Tecnológico de Comitán
Facebook Oficial Instituto Tecnológico de Comitán
Twitter Oficial Instituto Tecnológico de Comitán

Comitán, Instituto Tecnológico de
Comitán
Instituciones educativas establecidas en 1984
México en 1984